Ergué-Gabéric é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento de Finisterra. Estende-se por uma área de 39,87 km².

Demografia

Comunas de Finistère